Le mot phylum est la latinisation de , un nom grec signifiant « tribu, race ».

Sciences et techniques 
 En biologie, un phylum est un taxon de deuxième niveau dans la classification des espèces vivantes, le premier étant le règne.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, un phylum est un groupe de langues dont les similitudes indiquent qu'elles dérivent d'une même langue ancestrale.